Мальва — рід квіткових рослин.
 Мальва — стадіон у Чернівцях.
 Мальва — українська народна шкільна кіностудія аматорського кіно.
 Мальва — золота пам'ятна монета номіналом 2 гривні.
 Мальва — муніципалітет в Іспанії.

Фільми 
 «Мальва» — український радянський художній фільм 1956 року.
 «Мальва» — радянський короткометражний фільм 1984 року.

Див. також 
 «Мальви» — перший історичний роман письменника Романа Іваничука, написаний 1965—1967 рр.
 «Мальви» — клуб спортивного танцю у м. Тернополі.